Möglin ist der Name folgender Orte:

 Möglin (Krummwisch), Gehöft in der Gemeinde Krummwisch im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Möglin (Reichenow-Möglin), Ortsteil der Gemeinde Reichenow-Möglin im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg